Köpeczi János (17. század) orvos, csillagász, Apafi Mihály erdélyi fejedelem orvosa
 Köpeczi János (?–1748) református lelkész